Kristan steht für:

 Kristan von Luppin (um 1300), deutscher Minnesänger
 (183560) Kristan, Asteroid, benannt nach Křišťan z Prachatic (oder Cristannus de Prachaticz, vor 1370–1439), einem mittelalterlichen tschechischen Astronomen  

Kristan ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Kristan (* 1972), österreichischer Stimmenimitator und Kabarettist
 Edith Kristan-Tollmann (1934–1995), österreichische Geologin und Paläontologin
 Robert Kristan (* 1983), slowenischer Eishockeytorwart